NID steht als Abkürzung für:

 Namibia Institute for Democracy, unabhängiges Forschungsinstitut in Namibia
 Narodowy Instytut Dziedzictwa, polnische Regierungsorganisation für die Dokumentation von Kulturdenkmälern und des immateriellen Kulturerbes
 Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern des Bayerischen Landesamts für Umwelt
 British Naval Intelligence Department, historischer britischer Nachrichtendienst
 Neuronale intestinale Dysplasie
 Nitratinformationsdienst (Baden-Württemberg)
 Normenausschuss Information und Dokumentation im DIN

 eine fiktive Geheimdienstorganisation aus der Science-Fiction-Fernsehserie Stargate SG-1, siehe  Stargate – Kommando SG-1 #NID

Siehe auch:
 Nied

Abkürzung